Fagius ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Fagius (* 1951), schwedischer Organist
 Paul Fagius (1504–1549), deutscher Theologe, protestantischer Reformator und Hebraist